Staatssicherheit ist in vielen Staaten die umgangssprachliche Bezeichnung für die Institutionen der inneren Sicherheitsorgane wie Geheimpolizei oder Nachrichtendienste.

 Albanien (1944–1991): Drejtorija e Sigurimit të Shtetit (Sigurimi); deutsch: „Direktion für Staatssicherheit“
 Ägypten (1913–2011): Mabahith amn ad-daula al-ulya; engl.: State Security Investigations Service (SSIS)
 Belarus (1991–heute): Komitet Gossudarstwennoi Besopasnosti (KGB (Belarus)); deutsch: „Komitee für Staatssicherheit“
 Staatssicherheit (Belgien)
 Bulgarien (1944–1990): Komitet za darschawna sigurnost (KDS); deutsch: „Komitee für Staatssicherheit (Bulgarien)“
 China (1983–heute): Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó Guójiā Ānquánbù; deutsch: „Ministerium für Staatssicherheit (China)“
 Deutsche Demokratische Republik (1950–1990): Ministerium für Staatssicherheit (MfS); auch Stasi genannt
 Jugoslawien (1946–1991): Uprava državne bezbednosti (UDBA); deutsch: „Staatssicherheitsdienst“
 Polen (1956–1990): Służba Bezpieczeństwa (SB); deutsch: „Sicherheitsdienst“
 Rumänien (1948–1990): Departamentul Securității Statului (Securitate); deutsch: „Abteilung für Staatssicherheit“
 Sowjetrussland (1917–1922): Tschreswytschainaja Komissija (Tscheka); deutsch: „Außerordentliche Kommission“
 Sowjetunion (1946–1953): Ministerstwo Gossudarstwennoi Besopasnosti; deutsch: „Ministerium für Staatssicherheit (UdSSR)“
 Sowjetunion (1954–1991): Komitet Gossudarstwennoi Besopasnosti (KGB); deutsch: „Komitee für Staatssicherheit“
 Syrien: Amn al-Dawla; deutsch: „Staatssicherheit“
 Tschechoslowakei (1945–1989): Státní bezpečnost (StB); deutsch: „Staatssicherheit (Tschechoslowakei)“
 Ungarn (1948–1956): Államvédelmi Hatóság (ÁVH); deutsch: „Staatsschutzbehörde“